EFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kefallinia / Kefalonia (Grecia)